Sezóna 2019/2020 je 25. sezónou Třince v české extralize. Hlavním trenérem byl Václav Varaďa.

Za Třinec v roce 2019/2020 hráli

Odchody před sezonou 
 Šimon Hrubec do 	HC Rudá hvězda Kunlun
 Peter Hamerlík do Bratislava Capitals (Slovensko 2)
 David Cienciala do BK Mladá Boleslav
 Patrik Husák do HC RT TORAX Poruba 2011
 Ethan Werek do HC Rudá hvězda Kunlun
 Vladimír Svačina do HC RT TORAX Poruba 2011, později přechod do HC Kometa Brno

Přípravné zápasy před sezonou 
 13.8.2019 HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 5:2 (1:1, 3:0, 1:1), Branky: 16. Aron Chmielewski, 28. Aron Chmielewski, 28. Štěpán Novotný, 36. Aron Chmielewski, 60. Marian Adámek
 15.8.2019 HC Frýdek-Místek - HC Oceláři Třinec 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) Branky: 40. Martin Růžička, 44. Filip Haman, 54. Martin Růžička, 60. Martin Růžička
 20.8.2019 HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 3:6 (1:3, 0:0, 2:3) Branky: 12. Štěpán Novotný, 15. Jiří Polanský, 17. Erik Hrňa, 54. Matěj Stránský  , 56. Jiří Polanský, 57. Matěj Stránský 
 22.8.2019 HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 2:3 PP (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1) Branky: 35. Štěpán Novotný, 58. Patrik Hrehorčák

Hokejová liga mistrů

Základní část

Reference 

Sezóny HC Oceláři Třinec
Lední hokej v Česku v roce 2019
Lední hokej v Česku v roce 2020